Udruga Kupa je neprofitna, nevladina udruga za sport, rekreaciju i turizam sa sjedištem u Brodu na Kupi. Osnovana je 27. studenoga 2004. godine. 

Kontinuirano organizira razne manifestacije u koje se mogu uključiti i građani lokalne zajednice kao i posjetitelji Broda na Kupi i okolice.

U organizaciji udruge godišnje se održavavaju:

 Utrka za učenike i studente Kros Novog lista dolinom Kupe. za sve dobne skupine od cicibana do sportaša i veterana a ujedno je to i županijsko prvenstvo za osnovne i srednje škole PGŽ.
 Međunarodni plivački miting Kupom uzvodno 
 Ekološka akcija Eko Kupa.
 Prednovogodišnji susret na Schengenskoj granici na Kupi
Međunarodni kupski noćni polumaraton Utrka prijateljstva
Dani jabuka u Brodu na Kupi
Košarkaški turnir Kupa
Organizacija atraktivnih izleta tijekom godine
Udruga surađuje sa slovenskim partnerom TŠD Kostel, eko školama iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije, ronilačkim klubovima, rafterima te mnogim drugim sestrinskim udrugama iz različitih zemalja članica Europske unije.

Za svoj rad dobila je mnoga gradska, županijska kao i državna priznanja.

Galerija

Vidi još 

 Brod na Kupi
 Kupska dolina

Izvori 

Hrvatske udruge